Fev steht für:
 Featherstone Rovers, englischer Rugby-League-Verein

Fev ist der Rufname folgender Personen:
 Brendan Fevola (* 1981), australischer Australian-Football-Spieler

FeV steht für:
 Fahrerlaubnis-Verordnung

FEV steht für:
 Forced Expiratory Volume, forcierte exspiratorische Vitalkapazität (= FEV1), siehe Einsekundenkapazität
 FEV (Forschungsgesellschaft für Energietechnik und Verbrennungsmotoren)

Abkürzung